Петтерссон () — шведская фамилия. Известные носители:
 Петтерссон, Аллан (1911—1980) — шведский композитор.
 Коллинг-Петтерссон, Анн-Софи (род. 1932) — шведская гимнастка.
 Петтерссон, Даниэль (род. 1995) — шведский гандболист.
 Петтерссон, Джим (1983) — шведский борец греко-римского стиля.
 Петтерссон, Иан (род. 2002) — шведский футболист.
 Петтерссон, Исак (род. 1997) — шведский футболист.
 Петтерссон, Йенни Мариэль (известна под псевдонимом Velvet; род. 1975) — шведская певица и танцовщица.
 Петтерссон, Йёрген (род. 1975) — шведский футболист, нападающий.
 Петтерссон, Йон (1886—1951) — шведский футбольный функционер и тренер.
 Петтерссон, Кристер (1947—2004) — шведский преступник и наркоман, главный подозреваемый в деле об убийстве премьер-министра Швеции Улофа Пальме.
 
 Петтерссон, Оке (?—1932) — шведский шахматист.
 
 Петтерссон, Рольф — шведский ориентировщик.
 Петтерссон, Рональд (1935—2010) — шведский хоккеист, крайний нападающий.
 Петтерссон, Симон (род. 1994) — шведский метатель диска.
 Петтерссон, Стефан (род. 1963) — шведский футболист, нападающий.
 Петтерссон, Сусанна (род. 1966) — финский искусствовед, музеолог.
 Петтерссон, Тимми (род. 1977) — шведский хоккеист.
 Петтерссон, Том (род. 1990) — шведский футболист, защитник.
 Петтерссон, Торстен (Шачинандана Свами; род. 1954) — немецкий кришнаитский гуру.
 Петтерссон, Торстен (род. 1955) — финский шведоязычный писатель, поэт.
 Петтерссон, Фредрик (род. 1987) — шведский хоккеист, правый нападающий.
 Петтерссон, Эйнар (1901—?) — шведский шахматист, неофициальный чемпион Швеции 1929 г.
 Петтерссон, Элиас (род. 1998) — шведский хоккеист, центральный нападающий.
 Петтерссон, Эмиль (род. 1994) — шведский хоккеист, центральный нападающий.